Kneipe steht für:

 Kneipe, eine Form der Gaststätte
 Kneipe (Studentenverbindung), eine traditionelle studentische Feier
 Kneipe (Landsberg), ein Ortsteil der Ortschaft Schwerz der Stadt Landsberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt